Název Krásné Pole má více sídel:

 Krásné Pole (Ostrava), část města Ostrava v okrese Ostrava-město
 Krásné Pole (Chřibská), část města Chřibská v okrese Děčín
 Krasne Pole, vesnice v jižním Polsku v Opolském vojvodství